

Лужани — село, громада округу Топольчани, Нітранський край.
 Тековське Лужани — село, громада округу Левіце, Нітранський край.

Лужани — селище міського типу Чернівецького району Чернівецької області.
 Лужани — залізнична станція Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці

Лужани (Плзень-південь)
 Лужани (Градець-Кралове)
 Лужани (Їчін)